Niemcy:
 Schwerstedt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda
 Schwerstedt – część gminy (Ortsteil) Am Ettersberg w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land